Boukoki II steht für:

* Boukoki II (Arlit), Stadtviertel von Arlit in Niger
 Boukoki II (Niamey), Stadtviertel von Niamey in Niger